Die Liste der Bürgermeister von Detmold gibt einen Überblick über die Bürgermeister von Detmold in der Zeit von 1358 bis heute:

Anmerkungen 
Die Auflistung der Bürgermeister vor 1823 entstammt dem Bürgerbuch der Stadt Detmold von 1635 bis 1885. Bei sich überschneidenden Zeiträumen vor 1642 wird die erste und letzte Nennung als Bürgermeister angegeben. Die Liste ist unvollständig. Mindestens von 1644 bis 1835 gab es in Detmold einen ersten und zweiten Bürgermeister. Bis ins 19. Jahrhundert gab es prinzipiell einen jährlichen Wechsel zwischen regierendem und altem Rat, der jedoch teilweise ausgesetzt wurde.

Einzelnachweise 

!
Detmold
Burgermeister Detmold